Ло́зы — деревня Стебаевского сельсовета Липецкого района Липецкой области.

В 2 км юго-восточнее проходит шоссе Стебаево — Задонск. А в 5 км в том же направлении — Воронежское шоссе.

На 2008 год постоянное население Лоз составляет всего около 30 человек, практически все они — пенсионеры.

Прежде назывались Богоро́дицким. Под таким именем отмечаются на картах 1797 года. Исходя из названия, тогда это было село.

Нынешнее название дано по лознякам в верховье реки Репец, на которой находятся.

Население

Примечания 

Населённые пункты Липецкого района